Кри́вчицы (, ) — местность в Лычаковском районе Львова (Украина).

Кривчицы были включены в состав Львова в 1962 году, в прошлом это было село. В средневековье здесь формировался караван для путешествия в восточном направлении.

В 1648 и 1655 годах здесь стояли лагеря казацких войск, которые осаждали Львов. Большинство населения Кривчиц ранее составляли поляки; в 1925 году здесь было около 1700 жителей, из них 71 % — поляки.

Местность расположена на высоких и крутых холмах; верхняя (юго-восточная) часть Кривчиц расположена на балтийско-черноморском водоразделе, а нижняя часть (северо-восточная) находится в долине Полтвы. Большая часть Кривчиц застроена частными малоэтажными домами (кое-где сохранились деревянные дома, постройки 1930-х годов и действующие водоколонки), а та часть, которая ближе к прошлой границе города — также советскими и современными многоэтажками.

Самые крупные улицы: Кривчицкая дорога, Тракт Глинянский и Богдановская. Среди небольших улиц много тупиковых и неасфальтированных. На Тракте Глинянском находится Львовская овощная фабрика, на ул. Гайдучка — Львовская свечная фабрика. Здесь также работает крупный авторынок «Кривчицы». На улице Кривчицкая дорога, 3 с советского времени работает средняя школа № 70 с украинским языком обучения.

Улицы

Основные 

 Тракт Глинянский (с 1934 года, прежде: Дорога к Малым Кривчицам)
 Улица Кривчицкая Дорога (с 1933 года).
 Улица Богдановская (с 1962 года; прежде улица Богдана Хмельницкого в составе поселка Кривчицы).

Небольшие улицы 
 Улица Колумба (с 1946 года, прежнее название: с 1933 года Вотивная).
 Улица Ромодановская (с 1946 года, прежде: с 1933 Королевской Господы, во времена немецкой оккупации — Артиллериенгассе).
 Улица Голинского (с 1991 года, прежде: с 1933 — улица Биваковая, так как здесь размещались польские войска, участвовавшие в украинско-польской войне).
 Улица Ярычевская (с 1933 года).
 Улица Казацкая (с 1933 года.)
 Улица Кошевая (с 1933 года).
 Улица Лагерная (с 1934 года).
 Улица Дубова (с 1962 года, до этого времени имела название Лесная в составе поселка Кривчицы).
 Улица Лебединая (с 1962 года).
 Улица Окружающая (Навколишняя, с 1962 года, до этого времени имела название Окружная в составе поселка Кривчицы).
 Улица Сечевая (с 1962 года, до этого времени имела название Новая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Полуденная (с 1962 года).
 Улица Базальтовая (с 1958 года, прежде: с 1930-х ул. Мицкевича боковая в составе поселка Горы).
 Улица Гранитная (с 1958 года, с 1930-х Мицкевича боковая в составе поселка Горы).
 Улица Надъярная (с 1962 года, с 1930-х лет — Песочная в составе поселка Кривчицы).
 Улица Куренная (с 1962 года).
 Улица Петра Лодия (с 1993 года, прежде: с 1930-х — Лисиницкая в составе поселка Кривчицы, в 1962—1993 годах — Бригадирская).
 Улица Залесная (с 1962 года, прежде Яблоневая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Наступальная (с 1962 года, прежде Боевая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Генерала Кравса (с 1993 года, прежде Наступальная боковая).
 Улица Беговая (с 1962 года).
 Улица Поэтическая (с 1962 года, прежде улица Франко в составе поселка Кривчицы).
 Улица Победная (Переможная, с 1962 года, прежде Зеленая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Освободительная (Вызвольная, с 1962 года, прежде Глубокая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Глиняная (с 1962 года).
 Улица Малые Кривчицы (с 1962 года, прежде Ясная в составе поселка Кривчицы). Застройка улицы — одноэтажная 1930-х и 1960-х, новые жилые застройки 2000- х лет.
 Улица Лотоцкого (c 1993 года в честь украинского националиста Антона Лотоцкого; прежде: с 1962 года — Садовая в составе поселка Кривчицы, в 1962—1993 годах — Аджарская).
 Улица Приязненная (с 1962 года, прежде Веселая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Вовка (с 1992 года в честь Федора Вовка; прежде Отлогая).
 Улица Подолинского (с 1993 года в честь украинского деятеля Сергея Подолинского, прежде с 1962 года имела название Медицинская).
 Улица Иванова Гора (с 1993 года, прежде с 1939 Иван-Гора; это фактически небольшой хутор, который состоит из трех домов).
 Улица Низовая (с 1950 года; прежде: с 1933 — За Фигурой).
 Улица Грушевая (с 1950 года; прежде: с 1933 г. — За Буком, в 1938—1950 гг. — Грабского в честь польского политика Владислава Грабского
 Улица Межгорная (с 1950 года; прежде: с 1933 — На Вертепах, в 1938—1950. — Жебурского).
 Улица На Стороже (с 1946 года; прежде: с 1933 — На Чатах).
 Улица Утеха (с 1933 года; во времена немецкой оккупации называлась Житецкийгассе в честь украинского языковеда Павла Житецкого).
 Улица Прогулковая (с 1933 года; во время немецкой оккупации называлась Костомаривгассе в честь украинского и русского историка Николая Костомарова).
 Улица Корпанюков (с 1993 года в честь украинских мастеров резьбы по дереву братьев Корпанюков; прежде: Прогулковая боковая).
 Улица На Копане (с 1993 года; прежде — Утеха боковая).
 Улица Над Источником (Над Джерелом, с 1933 года).
 Улица Зрубовая (с 1950 года; прежде: с 1933 — Корчунок).
 Улица Березовая (с 1933 года).
 Улица Роскошь (с 1933 года).
 Улица Духновича (с 1991 года в честь Александра Духновича; с 1962 года имела название Атеистов).
 Улица Тарасовская (с 1962 года, прежде — ул. Шевченко в составе поселка Кривчицы).
 Улица Самокиша (с 1993 года в честь художника Николая Самокиша; прежде — с 1962 г. — Тарасовская боковая, до того Шевченко боковая в составе поселка Кривчицы).
 Улица Горлиса-Горского (с 1993 года; прежде: Железнодорожная в составе Кривчиц, с 1962 — Тепловозная).
 Улица Бескидская (с 1993 года; часть улицы в 1930-х называлась Полтвяная, в 1950-е — Школьная, с 1963 — Учебная; другая часть улицы: с 1930-х — Польная, с 1962 года Золочевская).
 Улица Снегуровская (с 1962 года).
 Улица Краснянская (с 1962 года, прежде улица Лановая).
 Улица Гайдучка (с 1993 года; прежде, с 1979 — Дубаса).
 Улица Монгольская (с 1962 года; прежде Комсомольская боковая в составе поселка Кривчицы).

Примечательные здания 

 Кривчицкая дорога, 113 — церковь Святого Ильи УГКЦ, первое упоминание о котором датировано 1698 годом. Функционировала в советское время. Археологические раскопки 1995 года показали, что еще в княжеские времена здесь находилась башня-крепость в виде ротонды, фундаменты которой служат основой нынешнего храма.
 Богдановская, 1 — церковь Рождества Пресвятой Богородицы (УАПЦ). Построена в начале 1930-х годов польским населением как римско-католический костёл; в советское время склад. В первоначальном виде это был храм из темно-красного кирпича с удлиненным пресвитерием и башней на фронтоне. После того как здание передали общине УАПЦ в середине 1990-х, его до неузнаваемости перестроили, покрыли штукатуркой стены, накрыли куполами.
 Тракт Глинянский, 147 и 147-а часовня Андрея Первозванного УАПЦ, построенная в 2000-х годах.
 На улице Казацкой в 1936—1963 гг. жила украинская общественная деятельница и педагог Елена Степанив (Олена Степанивна).

Примечания

Ссылки 
 Лемко И. Кривчицкая колония, Старое Знесенье.
 Лемко И. Кривчицы.
 Кривчицы (фото)

Местности Львова